L'Homme des foules est une nouvelle d'Edgar Allan Poe (1840).
 L'Homme des foules est un film de John Lvoff (2001).
  est un film de Marcelo Gomes (2013).